Sitochori (neugriechisch Σιτοχώρι) ist der Name verschiedener Orte in Griechenland:

 Sitochori (Didymoticho) im Gemeindebezirk Didymoticho der Gemeinde Didymoticho, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Sitochori (Visaltia) im Gemeindebezirk Achinos der Gemeinde Visaltia, Region Zentralmakedonien
 Sitochori (Pyrgos) im Gemeindebezirk Olena der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Sitochori (Amyndeo) im Gemeindebezirk Aetos der Gemeinde Amyndeo, Region Westmakedonien